Натуральне число 706
 706 рік до нашої ери
 706 рік нашої ери